De provincie Flevoland wordt bestuurd vanuit het provinciehuis in de hoofdstad Lelystad.

Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten 
Leen Verbeek is sinds november 2008 commissaris van de Koning.

Provinciesecretaris is sinds 1 januari 2020 Hans Tijl .

2011-2015 
Het college van Gedeputeerde Staten berustte voor de periode 2011-2015 op een coalitie van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie en bestond uit de volgende gedeputeerden:
 Jan-Nico Appelman - CDA/ChristenUnie
 Bert Gijsberts - VVD
 Jaap Lodders - VVD
 Marc Witteman - PvdA

2015-2019 
Het college van Gedeputeerde Staten berustte voor de periode 2015-2019 aanvankelijk op een coalitie van VVD, CDA, SP en D66 en bestond uit de volgende gedeputeerden:

 Jan-Nico Appelman (CDA)
 Jaap Lodders (VVD)
 Ad Meijer (SP) (opvolger sinds mei 2017 van van Arie Stuivenberg die was overleden op 20 februari 2017)
 Michiel Rijsberman (D66)

Deze coalitie had gezamenlijk 21 zetels, een meerderheid van één zetel. In februari 2018 is de coalitie uiteengevallen, nadat CDA, VVD en D66 een motie van wantrouwen hadden ingediend tegen SP-gedeputeerde Meijer. De motie kreeg geen meerderheid in de Provinciale Staten, waarna de gedeputeerden van CDA, VVD en D66 hun ontslag indienden. Het einde van de coalitie was daarmee een feit. In maart 2018 adviseerde informateur Bas Jan van Bochove (CDA) een combinatie van CDA, VVD en D66, aangevuld met PvdA en ChristenUnie. Deze combinatie heeft een meerderheid van 2 zetels. Het college bestond sindsdien uit:

 Jan-Nico Appelman (CDA)
 Jop Fackeldey (PvdA)
 Harold Hofstra (ChristenUnie)
 Jan de Reus (VVD) (opvolger van Jaap Lodders, die in mei 2018 werd benoemd tot wethouder van Almere)
 Michiel Rijsberman (D66)

2019-2023 
Het college van Gedeputeerde Staten berust voor de periode 2019-2023 op een coalitie van VVD, GL, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 en bestaat uit de volgende gedeputeerden:

 Jan de Reus (VVD)
 Cora Smelik (GL) (tot 9 november 2022)
 Gebke van Gaal (GL) (vanaf 9 november 2022)
 Jan-Nico Appelman (CDA)
 Jop Fackeldey (PvdA)
 Harold Hofstra (ChristenUnie)
 Michiel Rijsberman (D66)

Landelijke verkiezingen in de provincie Flevoland

Zie ook 
 Lijst van commissarissen van de Koning in Flevoland
 Lijst van geregistreerde aanduidingen voor Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland